piłka – kulisty przedmiot najczęściej używany w sportach i grach
 Piłka – kulisty przedmiot, używany do gry w piłkę nożną
 Piłka – jeden z obowiązkowych przyrządów, z jakimi występują zawodniczki w gimnastyce artystycznej
 Piłka – piłka do gry w lacrosse jest to zrobiona z litej gumy
 Piłka – kulisty przedmiot, używany do gry w piłkę siatkową 
 Piłka – gra strategiczna rozgrywana na kartce
 piłka – narzędzie do przecinania materiałów

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Według TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych

 Piłka – osada w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby
 Piłka – kolonia w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin 
 Piłka – część kolonii Piłka w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Piłka – część wsi Laskowo w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Piłka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko 
 Piłka – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo 
 Piłka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Osoby 
 Artur Piłka – były wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz były Prezes Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego
 Marian Piłka – polski polityk

Inne 
 Piłka – dzielnica miasta  Lubliniec
 Piłka – skała w grupie skał nad Boiskiem w miejscowości Dubie (województwo małopolskie)
 Piłka – jezioro w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w Gminie Witkowo
 Piłka – dawna gromada

Zobacz też 
 piłka Gigliego
 Piłka-Młyn
 Piłka krykietowa
 Piłka nożna
 Piłka do bandy
 Piłka do piłki rowerowej
 Piłka do rugby
 Piłka lekarska
 Piłka meczowa
 Piłka ręczna
 Piłka rowerowa
 Piłka siatkowa
 Piłka wodna